Fogliani - nobile famiglia di Reggio Emilia
 Antonino Fogliani – direttore d'orchestra italiano
 Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona – politico e diplomatico italiano
 Ketty Fogliani – politica italiana
 Ludovico Fogliani – musicista italiano